|-
| 119001 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119002 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119003 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119004 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119005 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119006 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119007 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119008 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119009 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119010 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119011 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119012 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119013 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119014 - ||  || 28 decembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119015 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119016 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119017 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119018 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119019 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119020 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119021 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119022 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119023 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119024 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119025 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119026 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119027 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119028 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119029 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119030 - ||  || 16 februarie 2001 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 119031 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119032 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119033 - ||  || 13 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119034 - || 2001 FR || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119035 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119036 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119037 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119038 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119039 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119040 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119041 - ||  || 24 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119042 - ||  || 17 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119043 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119044 - ||  || 18 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119045 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119046 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119047 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119048 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119049 - ||  || 26 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119050 - ||  || 27 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119051 - ||  || 14 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119052 - || 2001 KZ || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119053 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119054 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119055 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119056 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119057 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119058 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119059 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119060 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119061 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119062 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119063 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119064 - ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119065 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119066 - ||  || 23 mai 2001 || Cerro Tololo || 
|-
| 119067 - ||  || 23 mai 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119068 ||  || 23 mai 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119069 - ||  || 23 mai 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
|  ||  || 23 mai 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119071 - ||  || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119072 - ||  || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119073 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119074 - ||  || 11 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119075 - ||  || 11 iunie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119076 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119077 - ||  || 16 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119078 - ||  || 19 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119079 - ||  || 27 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119080 - ||  || 24 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119081 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119082 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119083 - ||  || 15 iulie 2001 || Ondřejov || 
|-
| 119084 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119085 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119086 - ||  || 12 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119087 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119088 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119089 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119090 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119091 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119092 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119093 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119094 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119095 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119096 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119097 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119098 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119099 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119100 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-